

Studená

Sumrakov

Olšany

Související články 
 Seznam kulturních památek v okrese Jindřichův Hradec

Externí odkazy 
 

 Studená
Studená (okres Jindřichův Hradec)
Studená (okres Jindřichův Hradec)